Giardiniera  – veicolo da trasporto promiscuo, aperto sui lati.
Giardiniera  – mobile idoneo a contenere in casa i vasi da fiori
Giardiniera  – preparato di ortaggi misti sotto aceto
Giardiniera  – denominazione commerciale per le versioni da trasporto dei modelli Fiat "Topolino" e "Nuova 500"